Petersen este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Ewa Hedkvist Petersen (n. 1952), om politic suedez
 Wolfgang Petersen (1941-2022), regizor german